All or Nothing Vol. 1: Failure's No Option — мікстейп американського репера Ллойда Бенкса, виданий на Геловін. Є першим релізом із серії A.O.N. Гост: DJ Drama. Мікстейп ексклюзивно видали на DatPiff, де він має золотий статус (за критеріями сайту) з 230 тис. завантажень. 

Зведення: Джей Бомбає. Оформлення: Джеймс Данн. Бенкс анонсував реліз на останній пісні свого попереднього мікстейпу V.6: The Gift.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Ллойда Бенкса